Зуба́йра Алиха́нович Туху́гов () — российский боец смешанного стиля, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Cage Warriors, ProFC, Fight Nights Global.

Биография 
В феврале 2018 года Американское антидопинговое агентство USADA признало Тухугова и Руслана Магомедова виновными в употреблении остарина и приговорило их к двум годам дисквалификации (считая с 26 сентября 2017 года, когда они были заподозрены в использовании допинга) и штрафу в размере 10 тысяч долларов на двоих.

На UFC 229 после победы Хабиба Нурмагомедова болевым приёмом над Конором Макгрегором возникла потасовка, в которой Тухугов принял участие. В январе 2019 года атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала Тухугова на 12 месяцев и оштрафовала на 25 тысяч долларов США за участие в потасовке. Отсчёт срока дисквалификации вёлся с момента боя — 6 октября 2018 года. 22 мая 2019 года атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) сократила срок дисквалификации на 35 дней.

Спортивные результаты 
 Первенство Европы по рукопашному бою среди юношей — ;
 Первенство мира по рукопашному бою среди юношей — ;
 Чемпионат Москвы по самбо — ;

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Поражение
|align=center|20-6-1
| Элвес Бреннер 
|Раздельное решение
|UFC 284
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Перт, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|20-5-1
| Рикардо Рамос
|Единогласное решение
|UFC 267
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Поражение
|align=center|19-5-1
| Хаким Даводу
|Раздельное решение
|UFC 253 — Adesanya vs. Costa
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|19-4-1
| Кевин Агилар
|Технический нокаут (удары)
|UFC Fight Night: Felder vs. Hooker
|
|align=center|1
|align=center|3:21
| Окленд, Новая Зеландия
|
|-
|Ничья
|align=center|18-4-1
| Лерон Мёрфи
|Раздельное решение
|UFC 242 — Khabib vs. Poirier
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Поражение
|align=center|18-4
| Ренату Карнейру
|Раздельное решение
|UFC 198 — Werdum vs. Miocic
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Куритиба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|18-3
| Филлип Новер
|Раздельное решение
|UFC Fight Night 80 — Namajunas vs. VanZant
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-3
| Эрнест Чавес
|Технический нокаут (удары)
|UFC Fight Night 53 — Nelson vs. Story
|
|align=center|1
|align=center|4:21
| Стокгольм, Швеция
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
| Дуглас Силва ди Андради
|Единогласное решение
|UFC Fight Night 36 — Machida vs. Mousasi
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Жарагуа-ду-Сул, Бразилия
|Дебют в UFC.
|-
|Победа
|align=center|15-3
| Васо Бакоцевич
|Нокаут (удар ногой с разворота)
|Fight Nights — Battle of Moscow 13
|
|align=center|1
|align=center|4:30
| Москва, Россия
|Дебют в полулёгком весе.
|-
|Победа
|align=center|14-3
| Денис Поднебесный
|Единогласное решение
|CWFC 58 — Cage Warriors Fighting Championship 58
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Куат Хамитов
|Раздельное решение
|Alash Pride — Great Battle
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Алма-Ата, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Харун Кина
|Технический нокаут (удары)
|Fight Nights — Battle of Moscow 10
|
|align=center|1
|align=center|2:30
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Романо де лос Рейес
|Единогласное решение
|Fight Nights — Battle of Moscow 8
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
| Анатолий Покровский
|Технический нокаут (удары)
|League S-70 — Russian Championship Finals
|
|align=center|1
|align=center|1:43
| Сочи, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|9-3
| Ахмед Алиев
|Нокаут (удар)
|League S-70 — Russian Championship Semifinals
|
|align=center|1
|align=center|3:19
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Иван Лапин
|Раздельное решение
|League S-70 — Russian Championship Third Round
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|Вернулся в лёгкий вес.
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Рисим Мислимов
|Единогласное решение
|MMACC — MMA Corona Cup 20
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|Дебют в полусреднем весе.
|-
|Поражение
|align=center|7-2
| Антон Телепнев
|Раздельное решение
|ProFC — ProFC 22
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Мурад Абдуллаев
|Технический нокаут (остановка врачом)
|ProFC — Russia Cup Stage 1
|
|align=center|1
|align=center|5:00
| Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Расул Шовхалов
|Единогласное решение
|ProFC — Russia Cup Stage 1
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|5-1
| Мурад Мачаев
|Удушающий приём (удушение сзади)
|Fight Nights — Battle of Moscow 1
|
|align=center|1
|align=center|1:17
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Данил Туринге
|Технический нокаут (удары)
|Fight Nights — Battle of Moscow 1
|
|align=center|1
|align=center|1:26
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Евгений Слонский
|Единогласное решение
|ProFC — Commonwealth Cup
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Виктор Финагин
|Удушающий приём (удушение сзади)
|PAC — Pancration Atrium Cup 2
|
|align=center|2
|align=center|N/A
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Роман Маркович
|Единогласное решение
|PAC — Pancration Atrium Cup 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Иса Мусаев
|Единогласное решение
|PAC — Pancration Atrium Cup 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|}

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил